Basar-Moschee ist der Name folgender Moscheen:
 Basar-Moschee (Gjirokastra) in Gjirokastra, Albanien 
 Basar-Moschee (Kruja) in Kruja, Albanien

Als Basar-Moschee wird auch bezeichnet:
 Namazgjahu-Moschee in Ulcinj, Montenegro

Als Moschee des Neuen Basars wird auch bezeichnet:
 Kokonozi-Moschee in Tirana, Albanien

Als Moschee des Unteren Marktes wird auch bezeichnet:
 Tzistarakis-Moschee in Athen, Griechenland